Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie oraz tematyki praw człowieka, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Coptiosh w Białymstoku, przy współpracy z XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku i współpracy merytorycznej z Wydziałem Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Olimpiada jest finansowana z wpłat uczestników, środków własnych organizatora oraz środków pozyskanych z innych źródeł, w tym i ewentualnych sponsorów.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 rozbudzanie zainteresowania prawami człowieka, ich historią i procesem ugruntowywania
 kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych, wskazywanie właściwych wzorców zachowania poprzez osoby przestrzegające i walczące o przestrzeganie praw człowieka na świecie,
 utrwalanie i poszerzanie wiedzy zdobytej w trakcie edukacji szkolnej przez uczniów przy współudziale nauczycieli, weryfikacja tej wiedzy w trakcie zmagań olimpiady,
 zauważenie, wspieranie i promowanie uczniów wybitnych przejawiających uzdolnienia w dziedzinie objętej programem olimpiady, jak również w obszarze około tematowym – w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
 stworzenie warunków umożliwiających i zachęcających uczniów do zgłębiania wiedzy na temat praw człowieka wykraczającej poza program nauczania,
 nabywanie umiejętności samodzielnej analizy problemów z zakresu tematyki olimpiady oraz właściwego wnioskowania,
 poszerzenie oferty szkół o zajęcia z uczniem zdolnym w zakresie objętym tematyką olimpiady,
 promowanie uczniów, nauczycieli i szkół osiągających wysokie wyniki w olimpiadzie – system promujący poprzez dodatkowe miejsca w etapie centralnym olimpiady kolejnej edycji,
 trwałe pogłębienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie praw człowieka i ewentualne ukształtowanie poprzez to dalszej ścieżki edukacyjnej, a także zawodowej uczestników olimpiady.

Etapy 
Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny i składają się z:
 zawodów I stopnia – szkolnych,
 zawodów II stopnia – okręgowych,
 zawodów III stopnia – centralnych.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Cyfrowa
Społeczeństwo informacyjne
Międzynarodowe prawo praw człowieka